Чёрч-Айленд (от  — «церковный остров» или «остров церквей»):
  — остров, расположенный в Лох-Гилл, Ирландия.
  — небольшой остров в проливе Менай на берегу Англси.
  (или Чёрч-Эйот) — обитаемый остров на реке Темзе в Англии, расположенный на возвышении над Пентон-Хук-Лок в Стейнс-апон-Темзе, Спелторн, Суррей.